Ñora hace referencia a varios artículos:

Gastronomía
 Ñora, variedad de pimiento.

Toponimia
 La Ñora, localidad del municipio de Murcia, Región de Murcia;
 Ñora, lugar de la parroquia de Santiago, concejo de Sariego, Asturias;
 Ñora, lugar de la parroquia de La Carrera, concejo de Siero, Asturias;
Playa de la Ñora en la parroquia de Quintueles, en el concejo asturiano de Villaviciosa (España).
Río Ñora, pequeño río asturiano que transcurre íntegramente por la parroquia maliayesa asturiana de Quintueles.
Monasterio de los Jerónimos de San Pedro de la Ñora, en la pedanía huertana de Guadalupe.